El término Samur puede referirse a:

Samur, Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate del Ayuntamiento de Madrid, en España.
Río Samur, río de Rusia y Azerbaiyán.
Samur (Azerbaiyán), localidad de Azerbaiyán.
Samur (Rusia), localidad de Rusia.
Samur (periódico), periódico lezguino, editado en Azerbaiyán.